Андрея Сунтаке (, родилась 14 сентября 1977 года в Нова-Канту) — бразильская футболистка, вратарь команды «Сантос». Двукратный призёр Олимпийских игр.

Карьера

Клубная 
Занималась в детстве волейболом, но после серьёзной травмы плеча перешла в футбол в возрасте 20 лет. Первым клубом был «Сиянорте-ПР». Поиграв за множество клубов, Андрея пришла в «Сантос», где играет и сейчас.

В сборной 
В составе сборной Андрея дважды становилась серебряным призёром Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, также завоёвывала бронзу чемпионата мира 1999 года и серебро чемпионата мира 2007 года. Чемпионка Южной Америки 2010 года.

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Сантос» 

Футболистки Бразилии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года